Роџер Федерер је по четврти пут освојио турнир. У финалу је победио Новака Ђоковића резултатом 7-6, 7-6, 6-4.

Носиоци 

  Роџер Федерер (победник)
  Рафаел Надал (четврто коло)
  Новак Ђоковић (финалиста)
  Николај Давиденко (полуфиналиста)
  Енди Родик (четвртфиналиста)
  Џејмс Блејк (четврто коло)
  Фернандо Гонзалез (прво коло)
  Томи Робредо (треће коло)
  Томаш Бердих (четврто коло)
  Томи Хас (четвртфиналиста)
  Михаил Јужни (друго коло)
  Иван Љубичић (треће коло)
  Ришар Гаске (друго коло)
  Гиљермо Кањас (друго коло)
  Давид Ферер (полуфиналиста)
  Лејтон Хјуит ''(друго коло)

 Карлос Моја (четвртфиналиста) 
 Маркос Багдатис (прво коло) 
 Енди Мари (треће коло) 
 Хуан Игнасио Чела (четвртфиналиста) 
 Хуан Карлос Фереро (прво коло) 
 Пол-Анри Матје (прво коло) 
 Хуан Монако (четврто коло) 
 Давид Налбандијан (треће коло) 
 Марат Сафин (друго коло) 
 Јарко Нијеминен (прво коло) 
 Дмитриј Турсунов (прво коло) 
 Николас Алмагро (треће коло) 
 Филипо Воландри (прво коло) 
 Потито Стараче (прво коло) 
 Јирген Мелцер (друго коло)
 Иво Карловић (прво коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Отворено првенство Сједињених Америчких Држава у тенису 2007.
Отворено првенство САД у тенису – мушкарци појединачно